Дискографія джазового лейблу MPS Records.

Дискографія 
 15100 Hans Koller — Vision — 1966
 15101 Willie «The Lion» Smith — Music On My Mind — 1966
 15102 Various Artists — Folklore E Bossa Nova Do Brasil — 1966
 15109 Alexander von Schlippenbach — Globe Unity — 1966
 15110 Milt Buckner — Play Chords — 1966
 15111 Mr. Fats Sadi, His Vibes And His Friends — Ensadinado- 1966
 15112 Attila Zoller — Katz und Maus — 1966
 15114 Art Van Damme — The Gentle Art Of Art — 1967
 15115 Art Van Damme- Ecstasy — 1967
 15117 Johnny Teupen — Play Harp — 1966
 15118 Rolf & Joachim Kühn — Transfiguration- 1967
 15119 Orchester Ambros Seelos — Your Favorites — 1966
 15122 Gustav Brom — Swinging The Jazz- 1967
 15126 Erwin Lehn Und Sein Südfunk-Tanzorchester — Musicals On Parade — 1966
 15127 Dieter Reith — A Happy Afternoon — 1966
 15132 George Gruntz- Noon In Tunisia — 1967
 15133 George Gruntz -Drums And Folklore: From Sticksland With Love — 1967
 15136 Francy Boland — Flirt And Dream — 1967
 15137 Francy Boland — Out Of The Background — 1967
 15138 The Kenny Clarke-Francy Boland Big Band — Sax No End — 1967
 15139 Jean-Luc Ponty — Sunday Walk — 1967
 15142 Irene Schweizer — Jazz Meets India — 1967
 15143 Pedro Iturralde — Flamenco Jazz — 1967
 15144 Orchester Ambros Seelos — Beat And Sweet Meet Ambros Seelos — 1967
 15145 Tony Scott and the Indonesian All Stars — Djanger Bali — 1967
 15146 Various Artists — Berlin Festival Guitar Workshop — 1967
 15147 Stuff Smith — Black Violin — 1965
 15148 Archie Shepp — Live At The Donaueschingen Music Festival — 1967
 15149 Hampton Hawes — Hamp's Piano — 1967
 15150 Baden Powell — Poema On Guitar — 1967
 15151 Mark Murphy — Midnight Mood — 1967
 15152 Toni Stricker Star Ensemble — Dancing In The Dark — 1968
 15153 Robert Patterson Singers — Gospel Meeting Tonight — 1967
 15154 The Erwin Lehn Beat-Brass — Beat Flames — 1968
 15156 Eugen Cicero — Plays Franz Liszt: Romantic Swing — 1967
 15158 Benny Baily All Stars — Soul Eyes — 1968
 15159 Ben Webster-Don Byas — Ben Webster Meets Don Byas — 1968
 15160 Karel Velebny Nonet — SHQ & Woodwinds — 1968
 15162 Orchester Heinz Kiessling — Happy Rallye — 1968
 15163 Tete Montoliu — Piano For Nuria — 1968
 15164 Barney Wilen — Auto Jazz: Tragic Destiny Of Lorenzo Bandini — 1968
 15165 Orchester Roland Kovac — Trip To The Mars — 1968
 15166 Maynard Ferguson — Trumpet Rhapsody — 1967
 15169 Novi Quartet — Novi In Wonderland — 1968
 15170 Attila Zoller, Lee Konitz, Albert Mangelsdorff — Zo-Ko-Ma — 1968
 15171 Art Van Damme — Lullaby In Rhythm — 1968
 15172 Art Van Damme — Art In The Black Forest — 1968
 15174 Saints & Sinners — In Europe: Sugar — 1968
 15176 Benny Bailey And His Orchestra — The Balkan In My Soul 1968
 15178 Oscar Peterson — Exclusively For My Friends Vol. I: Action — 1963
 15179 Oscar Peterson — Exclusively For My Friends Vol. II: Girl Talk — 1965-67
 15180 Oscar Peterson — Exclusively For My Friends Vol. III: The Way I Really Play — 1968
 15181 Oscar Peterson — Exclusively For My Friends Vol. IV: My Favorite Instrument — 1968
 15183 Dee Dee McNeil, Barry & The Movements — Soul Hour — 1968
 15186 George Gruntz — St. Peter Power — 1968
 15188 Berry Lipman — Music For Drivers 1 — 1968
 15189 The Amber-Rock Association — Amber Rock — 1968
 15191 Barney Wilen & His Amazing Free Rock Band — Dear Prof. Leary — 1968
 15192 Various Artists — Alto Summit — 1968
 15193 Steve Kuhn — Watch What Happens — 1968
 15195 Charly Antolini — Soul Beat — 1968
 15196 Dejan's Original Olympia Brass Band — New Orleans Street Parade — 1968
 15199 Milt Buckner — Locked Hands — 1968
 15201 The Happy Sound of Berry Lipman — Music For Drivers 2 / Musik fur Autofahrer — 1968
 15202 Orchester Ambros Seelos — Fire — 1968
 15204 Don Cherry — Eternal Rhythm — 1968
 15205 Wolfgang Dauner Sextet-Fred Van Hove — Psalmus Spei / Requiem For Che Guevara — 1968
 15207 Dizzy Gillespie — The Dizzy Gillespie Reunion Big Band — 1968
 15209 Eugen Cicero — Klavierspielereien mit Eugen Cicero — 1965
 15210 Albert Mangelsdorff — Albert Mangelsdorff And His Friends — 1967-69
 15212 Nelson Riddle — Changing Colors — 1971
 15213 The Kenny Clarke-Francy Boland Big Band — Latin Kaleidoscope — 1968
 15214 Kenny Clarke-Francy Boland Big Band — All Smiles — 1968
 15215 Dave Pike Set — Noisy Silence-Gentle Noise — 1969
 15216 Orchester Ambros Seelos — Dance For Everybody — 1968
 15217 Jan Hammer — Maliny Maliny — 1968
 15218 Kenny Clarke-Francy Boland Big Band — Faces — 1968
 15219 Bulgarian Jazz Quartet — Jazz Focus '65 — 1968
 15220 Kenny Clarke-Francy Boland Big Band — Fellini 712—1968
 15221 Oscar Peterson — Exclusively For My Friends Vol. V: Mellow Mood — 1968
 15222 Oscar Peterson — Exclusively For My Friends Vol. VI: Travellin' On — 1968
 15223 Various Artists — Jazz Meets The World — 1965-71
 15225 Friedrich Gulda — The Air From Other Planets — 1969
 15226 Friedrich Gulda — Vienna Revisited — 1969
 15228 Nelson Williams — Joe Turner — The Great Traditionalists In Europe — 1969
 15229 Albert Mangelsdorff — Wild Goose — 1969
 15230 Dexter Gordon — A Day in Copenhagen — 1969
 15231 Lucky Thompson — A Lucky Songbook In Europe — 1969
 15233 Dixieland Kings — Dixieland Sensation
 15234 Billy Taylor — Sleeping Bee — 1969
 15235 Art Van Damme Quintet — On The Road — 1969
 15236 Art Van Damme Ensemble — Art And Four Brothers — 1969
 15237 Milt Buckner — More Chords — 1969
 15239 Joachim Kühn — Bold Music — 1969
 15240 Gustav Brom — Missa Jazz — 1969
 15242 The Maxwells — Maxwell Street — 1969
 15244 Chicago Blues All Stars — Loaded With The Blues — 1969
 15245 Jim Hall — It's Nice To Be With You — 1969
 15247 Johnny Teupen — Harpadelic — 1969
 15248 Wolfgang Dauner — The Oimels — 1969
 15249 John Tchicai — Afrodisiaca — 1969
 15250 Ella Fitzgerald — Sunshine of Your Love — 1968
 15251 Oscar Peterson — Motions and Emotions — 1969
 15252 Erroll Garner — Up In Errol's Room — 1968
 15253 Dave Pike Set — Four Reasons — 1969
 15254 Joe Turner — Smashing Thirds — 1969
 15255 Newport All Stars — Tribute To Duke — 1969
 15256 Stars Of Faith Of Black Nativity — Swing Low Sweet Chariot — 1969
 15257 Dave Pike Set — Live At The Philharmonie — 1969
 15259 Various Artists -The Down Beat Poll Winners in Europe: Open Space — 1969
 15260 Yancy Körössy — Identification — 1969
 15261 Mike Nock Underground — Between Or Beyond — 1970
 15262 Oscar Peterson — Hello Herbie — 1969
 15263 The Third Wave — Here And Now — 1969
 15264 Count Basie — Basic Basie — 1969
 15266 Richard Davis — Muses For Richard Davis — 1969
 15267 Freddie Hubbard — The Hub of Hubbard — 1969
 15268 Fritz Pauer — Live At The Berlin Jazz Galerie — 1970
 15269 Baden-Baden Free Jazz Orchestra conducted by Lester Bowie — Gittin' to Know Y'All — 1969
 15270 Wolfgang Dauner Trio — Music Zounds — 1970
 15271 Friedrich Gulda — It's All One — 1970
 15272 Friedrich Gulda — As You Like It — 1970
 15273 Horst Jankowski — Jankowskinetik — 1970
 15274 Albert Mangelsdorff — Never Let It End — 1970
 15275 Oscar Peterson — Tristeza on Piano — 1970
 15276 New Jazz Trio — Page One — 1970
 15277 Art Van Damme — Blue World — 1970
 15278 Art Van Damme — Keep Going — 1970
 15279 Joe Pass — Intercontinental — 1970
 15280 Dave Pike Set — Infra-Red — 1970
 15281 Buddy Tate Celebrity Club Orchestra — Unbroken — 1970
 15282 Art Farmer — From Vienna With Art — 1970
 15283 Eddie «Lockjaw» Davis-Johnny Griffin — Tough Tenors Again 'n' Again — 1970
 15284 Knut Kiesewetter — Stop! Watch! And Listen! — 1970
 15285 Count Basie — High Voltage — 1970
 15286 Milt Buckner — Birthday Party For H.G.B.S. — 1970
 15287 Kenny Clarke-Francy Boland Big Band — More Smiles — 1969
 15288 Kenny Clarke-Francy Boland Big Band — All Blues — 1969
 15289 Sun Ra — It's After The End Of The World — 1970
 15290 Earl Hines Fatha And His Flock — On Tour — 1970
 15291 Anita O'Day — Anita O'Day In Berlin — 1970
 15292 Eddie Louiss — Our Kind Of Sabi — 1970
 15293 Egberto Gismonti — Orfeo Novo — 1970
 15294 Erroll Garner — Feeling Is Believing — 1969
 15295 Eugen Cicero — Balkan Rhapsodie — 1970
 15296 Don «Sugarcane» Harris — Keep On Driving — 1970
 15297 Oscar Peterson — Walking the Line — 1970
 15298 Eddie Thompson — Piano Mood — 1970
 15299 Eddie Thompson — No Greater Love — 1970
 15300 Baden Powell — Canto On Guitar — 1970
 15301 Volker Kriegel — Spectrum — 1971
 15302 Roland Hanna — Child Of Gemini — 1971
 15303 Stephane Grappelli — Afternoon In Paris — 1971
 15304 Michael Naura — Call — 1970
 15305 Don «Sugarcane» Harris — Fiddler On The Rock — 1971
 15306 Oscar Peterson — Tracks — 1970
 15307 Oscar Peterson — Another Day — 1970
 15308 Horst Jankowski — Jankowskeyboard — 1971
 15309 Dave Pike Set — Album — 1971
 15311 Jiggs Whigham — Values — 1971
 15312 Joe Venuti — The Daddy Of The Violin — 1971
 15313 Friedrich Gulda — Fata Morgana — 1971
 15314 Billy Brooks — El Babaku — Live at the Jazz Galerie — 1971
 15315 Hans Koller Free Sound — Phoenix — 1972
 15316 John Taylor Trio — Decipher — 1971
 15317 Gunter Hampel — Out Of New York — 1971
 15318 Oscar Peterson Trio & Singers Unlimited — In Tune — 1971
 15319 Ira Kriss — Jazzanova — 1971
 15320 Oscar Peterson-Milt Jackson Quartet — Reunion Blues — 1971
 15321 Red Garland — The Quota — 1971
 15322 Red Garland — Auf Wiedersehn — 1971
 15323 George Duke — The Inner Source — 1971
 15324 Monty Alexander — Here Comes The Sun — 1971
 15325 Various Artists — Trombone Workshop — 1971
 15326 Various Artists — Zurich Jazz Festival — 1971
 15327 Tremble Kids — The Tremble Kids Are Back — 1971
 15328 Baden Powell — Images On Guitar — 1971
 15329 German All Stars — Live At The Domicile — 1971
 15330 Ray Nance — Huffin'n'Puffin' — 1971
 15331 Oscar Peterson — Great Connection — 1971
 15332 Bosco Petrovic's Nonconvertible All Stars — Swinging East — 1971
 15333 Don 'Sugarcane' Harris — Sugar Cane's Got The Blues — 1971
 15334 Attila Zoller & Masahiko Sato — A Path Through Haze — 1971
 15335 Various Artists — New Violin Summit — 1971
 15336 Marian McPartland — Interplay — 1971
 15337 Joachim Kuhn — Solo — 1971
 15338 James Moody-Al Cohn — Too Heavy For Words — 1971
 15339 Smoke — Everything — 1971
 15340 Bora Rokovic — Ultra Native — 1971
 15341 Various Artists — USA Jazz Live: Moten Swing — 1971
 15343 Jean-Luc Ponty — Open Strings — 1971
 15344 Joachim Kuhn — Interchange — 1971
 15345 Association P.C. — Sun Rotation — 1971
 15346 Joachim Kuhn — Piano — 1971
 15347 Keynotes — Get On That Gospeltrain — 1971
 15348 Various Artists — USA Jazz Live: Oleo — 1971
 15349 George Duke — The Inner Source — 1971
 15350 Various Artists — USA Jazz Live: The Hymn — 1971
 15352 The MPS Rhythm Combination & Brass — My Kind Of Sunshine — 1971
 15354 Charly Antolini — In The Groove — 1972
 15355 New Jazz Trio — Page Two — 1972
 15356 Wolfgang Dauner — Knirsch — 1972
 15359 Albert Mangelsdorff — Trombirds — 1972
 15360 Albert Mangelsdorff — Birds Of Underground — 1972
 15362 Volker Kriegel — Inside: Missing Link — 1972
 15366 George Gruntz Concert Jazz Band — The Band: The Alpine Power Plant — 1972
 15367 Fritz Pauer — Power By Pauer — 1972
 15368 Various Artists — Nova Bossa Nova (Festival Folklore e Bossa Nova Do Brasil '72) — 1972
 15369 Various Artists — From Europe With Jazz — 1971
 15370 The New Dave Pike Set & Grupo Baiafro in Bahia — Salamao — 1972
 15371 Gutesha — Rockin' Bach Dimension — 1972
 15372 Art Van Damme — Squeezing Art And Tender Flutes — 1972
 15373 Erroll Garner — Gemini — 1971
 15374 Various Artists — Heidelberger Jazztage '72 — 1972
 15375 Various Artists — We'll Remember Komeda — 1972
 15376 Earl Hines & Jaki Byard — Duet! — 1972
 15377 Monty Alexander — We've Only Just Begun — 1971
 15378 Rolf Kühn — The Day After — 1972
 15379 Rolf Kühn — Connection '74 — 1973
 15380 Association P.C. — Erna Morena — 1972
 15381 Baden Powell — Estudos — 1970
 15382 Duke Ellington & Ron Collier Orchestra — Collages — 1967
 15383 Sebastiao Tapajos — Bienvenido Tapajos — 1972
 15384 Friedrich Gulda — Musician Of Our Time: Midlife Harvest — 1965-72
 15385 Jimmy Raney — Momentum — 1972
 15386 Barry Harris — Vicissitudes — 1972
 15387 Peter Herbolzheimer — Waitaminute — 1973
 15388 Joachim Kühn Trio — This Way Out — 1973
 15389 Joachim Kühn Quartett — This Way Out — 1973
 15390 Volker Kriegel — Lift! — 1973
 15391 Peter Herbolzheimer Wide Open — 1973
 15392 Rolf Kühn — Total Space — 1975
 15394 Wolfgang Dauner — Et Cetera — Live — 1973
 15395 Wolfgang Dauner — Et Cetera — Live — 1973
 15396 Albert Mangelsdorff — The Wide Point — 1975
 15397 Albert Mangelsdorff — Tromboneliness — 1976
 15399 Association P.C. — Rock Around The Cock — 1973
 15400 Don Ellis — Soaring — 1973
 15401 Don «Sugarcane» Harris — Cup Full Of Dreams — 1973
 15402 Bill Evans — Symbiosis — 1974
 15403 Volker Kriegel — Mild Maniac — 1974
 15404 Tremble Kids — Midnight Session — 1973
 15405 Miriam Klein — Lady Like — 1973
 15407 Chris Hinze — Mission Suite — 1973
 15408 Don «Sugarcane» Harris — I'm On Your Case — 1973
 15409 Various Artists — Heidelberger Jazztage '73 — 1973
 15410 Association P.C. with Jeremy Steig — Mama Kuku — 1973
 15411 Singers Unlimited with Art Van Damme — Invitation — 1973
 15412 Art Van Damme — Art Van Damme with Strings — 1973
 15413 Orchester Erwin Lehn — Color In Jazz — 1973
 15414 Monty Alexander — Perception — 1973
 15415 Turk Murphy — Turk Murphy's Frisco Jazz Band Live! — 1973
 15416 George Shearing — Light, Airy And Swinging — 1973
 15417 Enrico Rava — Katcharpari Rava — 1973
 15418 Don «Sugarcane» Harris — Keyzop — 1973
 15419 Don «Sugarcane» Harris — Flashin' Time — 1973
 15420 Don Ellis — Haiku — 1973
 15421 George Duke — Faces In Reflection — 1973
 15422 Hans Koller-Wolfgang Dauner — Kunstkopfindianer — 1974
 15423 Joachim Kühn — Cinemascope — 1974
 15424 Albert Mangelsdorff — Trilogue — Live! — 1976
 15425 Peter Herbolzheimer — Scenes — 1974
 15426 Erroll Garner — Magician — 1973
 15427 George Gruntz — Monster Sticksland Meeting Two. Monster Jazz — 1974
 15428 Jasper van 't Hof — Transitory — 1974
 15429 Monty Alexander — Rass! — 1974
 15430 Fatty George and Oscar Klein — Chicagoan All Stars — 1973
 15431 Csaba Deseo — Four String Tschaba — 1974
 15432 Slide Hampton-Joe Haider — Give Me A Double — 1974
 15433 George Shearing — My Ship — 1974
 15434 George Shearing — The Way We Are — 1974
 15435 George Shearing — Continental Experience — 1974
 15436 Singers Unlimited — Sentimental Journey — 1974
 15437 Sigi Busch — The Age Of Miracles — 1973
 15438 George Duke — George Duke & Feel — 1974
 15439 Tremble Kids — Hats Off To Eddie Condon — 1974
 15440 Ernest Ranglin — Ranglypso — 1974
 15441 Monty Alexander — Love And Sunshine — 1974
 15442 Various Artists — From Europe With Jazz Vol. 2 — 1970,72,73
 15443 Baden Powell — Apaixonado — 1973
 15444 Hannibal Marvin Peterson — Hannibal — 1975
 15445 Stephane Grappelli & Diz Dizley Trio — Violinspiration — 1975
 15446 George Shearing — The Many Facets of George Shearing — 1976
 15447 Martial Solal — Nothing But Piano — 1975
 15448 George Duke — The Aura Will Prevail — 1975
 15449 Frank Rosolino-Conte Candoli — Conversation — 1975
 15450 Rolf Kühn Orchestra — Symphonic Swampfire — 1978
 15451 Rolf Kühn — Cucu Ear — 1980
 15452 Monty Alexander — Unlimited Love — 1974
 15453 Monty Alexander — Fly Right
 15454 Clark Terry — Wham! — 1975
 15455 John Handy & Ali Akbar Khan — Karuna Supreme — 1975
 15456 Dieter Reith — Knock Out — 1974,75
 15457 Albert Mangelsdorff — Solo Now — 1976
 15458 Yosuke Yamashita Trio — Chiasma — 1975
 15459 George Duke — I Love The Blues, She Heard My Cry — 1974
 15460 Tremble Kids — The Other Way Around — 1975
 15461 Hans Koller-Wolfgang Dauner — Free Sound & Super Brass — 1975
 15462 George Gruntz Piano Conclave — Palais Anthology — 1975
 15463 Francy Boland — The Orchestra 1. Blue Flame — 1976
 15464 Francy Boland — The Orchestra 2. Red Hot — 1976
 15465 Francy Boland — The Orchestra 3. White Heat — 1976
 15466 Joachim Kühn featuring Alphonse Mouzon — Hip Elegy — 1975
 15467 Frank Rosolino-Conte Candoli — Just Friends — 1975
 15468 Frank Rosolino-Conte Candoli — Westcoasting — 1975
 15469 Lionel Hampton with Milt Buckner — Alive And Jumping — 1977
 15470 Hans van der Sys — It's Rag Time — 1974
 15471 Volker Kriegel — Tropical Harvest — 1975
 15472 Various Artists — Chicago Jazz Giants Live! — 1976
 15473 Les Brown & His Band Of Renown — Today — 1974
 15474 George Duke — Liberated Fantasies — 1976
 15475 George Gruntz Concert Jazz Band — The Band Recorded Live — 1976
 15476 Martial Solal — Movability — 1976
 15477 Erroll Garner — Plays Gershwin & Kern — 1964
 15478 Hans Koller — Freesound For Marcel Duchamp — 1976
 15479 Various Artists — The Historic Donaueschingen Jazz Conzert 1957—1975
 15480 Clare Fischer — Clare Declares — 1975
 15481 Jasper van 't Hof's Pork Pie — The Door Is Open — 1975
 15482 George Shearing Trio & Stephane Grappelli — The Reunion — 1976
 15483 Charlie Mariano — Helen 12 Trees — 1976
 15484 Monty Alexander — The Way It Is — 1976
 15487 Willem Breuker Kollektief — Live at the Donaueschingen Music Festival The European Scene — 1975
 15488 George Shearing — Windows — 1977
 15489 Zbigniew Seifert — Man Of The Light — 1976
 15490 Jasper van 't Hof — The Selfkicker — 1976
 15491 Supersax — Chasin' The Bird — 1977
 15492 Supersax — Dynamite — 1978
 15493 Monty Alexander — Montreux Alexander Live! — 1976
 15494 George Duke — The Dream — 1976
 15495 Volker Kriegel & Mild Maniac Orchestra — Octember Variations — 1976
 15496 Hannibal Marvin Peterson — Hannibal in Berlin — 1976
 15497 Martial Solal — Suite For Trio — 1977
 15498 Alphonse Mouzon — Virtue — 1976
 15499 Michal Urbaniak's Fusion — Smiles Ahead — 1977
 15500 Clare Fischer — Alone Together — 1975
 15501 Mumps — A Matter Of Taste — 1977
 15502 Monty Alexander — Estade — 1977
 15503 George Gruntz — For Flying Out Proud — 1977
 15504 George Shearing — 500 Miles High — 1977
 15505 The New Cecil Taylor Unit — Live in the Black Forest — 1978
 15506 Hank Jones — Have You Met This Jones? — 1977
 15507 George Shearing — Feeling Happy — 1977
 15508 Rimona Francis — Rimona Francis — 1977
 15509 Patrick Williams Orchester — Come On And Shine — 1977
 15510 Stephane Grappelli — Young Django — 1979
 15511 Gene Bertoncini with Michael Moore — Bridges — 1977
 15512 Michal Urbaniak's Fusion — Heritage — 1977
 15513 Jasper van 't Hof — However — 1977
 15514 Jasper van 't Hof — Flowers Allover — 1977
 15515 Hans Koller — The Big Band — New York City — 1968
 15516 Clark Terry — Clark After Dark 1977
 15517 Volker Kriegel & Mild Maniac Orchestra — Elastic Menu — 1977
 15518 Monty Alexander Featuring Ernest Ranglin — Cobilimbo — 1977
 15519 Stu Goldberg — Solos-Duos-Trios — 1978
 15520 Alphonse Mouzon — In Search Of A Dream — 1977
 15521 Fatty George Chicago Jazz Band — Fatty '78 — 1977
 15522 Fritz Pauer — Blues Inside Out — 1978
 15523 Elvin Jones Jazz Machine — Remembrance — 1978
 15524 Ryo Kawasaki Group — Nature's Revenge — 1978
 15525 Martial Solal — The Solosolal — 1978
 15526 JoAnne Brackeen — Mythical Magic — 1978
 15527 Joanne Grauer — Introducing Lorraine Feather — 1977
 15528 Albert Mangelsdorff — A Jazz Tune I Hope — 1978
 15529 Edgar Wilson — Goin' Straight — 1978
 15531 George Gruntz Concert Jazz Band — GG-CJB — 1978
 15532 Alphonse Mouzon — Baby Come Back — 1979
 15533 Martial Solal-Lee Konitz — Four Keys — 1979
 15534 Martial Solal — Piano Solo — 1979
 15535 Volker Kriegel — House Boat — 1978
 15536 Jasper van 't Hof-George Gruntz — Fairy Tale — 1978
 15537 George Shearing — Getting In The Swing Of Things — 1979
 15539 Clare Fischer — Salsa Picante — 1978
 15540 Various Artists — Vibes Summit — 1978
 15541 Joe Henderson — Mirror Mirror — 1980
 15542 Werner Baumgart's Big Band — Baden-Baden Jazz Rock & Sweet — 1979
 15543 Frederic Rabold Crew — Funky Tango — 1979
 15544 Alphonse Mouzon — By All Means — 1980
 15545 Billy Harper Quintet — Trying To Make Heaven My Home — 1979
 15546 Didier Lockwood — New World — 1979
 15547 Jasper van 't Hof — Live In Montreux — 1979
 15548 Nipso Brantner — The Gypsy Jazz Violin Summit — 1979
 15549 Volker Kriegel & Mild Maniac Orchestra — Long Distance — 1979
 15550 Karl Berger — Woodstock Workshop Orchestra Live at the Donaueschingen Festival — 1979
 15551 George Shearing — On Target — 1979,80
 15552 Rob McConnell & The Boss Brass — Present Perfect — 1979
 15553 Gordon Beck — Seven Steps To Evans — 1979
 15554 Clare Fischer — Machaca — 1979
 15555 Clare Fischer — And Ex-42 — 1972
 15556 Albert Mangelsdorff — Solo — 1982
 15557 Clarinet Summit — You Better Fly Away — 1979
 15558 Stu Goldberg — Piano Solo: Piru — 1980
 15559 Mauricio Einhorn — Me — 1979
 15560 Bob Malach — Some People — 1980
 15562 Anthony Davis & Jay Hoggard — Under The Double Moon — 1980
 15563 Various Artists — One World In Eight — The String Summit — 1980
 15564 Charly Antonlini — Special Delivery — 1979
 15565 Various Artists — Trombone Summit — 1980
 15566 Zipflo Reinhardt Group — Light Of The Future — 1980
 15568 Didier Lockwood Group — Live in Montreux — 1980
 15569 Volker Kriegel & Mild Maniac Orchestra — Live in Bayern — 1980
 15570 Monty Alexander-Ernest Ranglin — Monty Alexander-Ernest Ranglin — 1980
 15571 Mel Lewis & The Jazz Orchestra — Live in Montreux — 1980
 15572 Albert Mangelsdorff — Albert Live in Montreux — 1980
 15573 Foreign Exchange — The First Album — 1980
 15574 Rob McConnell & The Boss Brass — Tribute — 1980
 15575 Cecil Taylor — Fly! Fly! Fly! Fly! Fly! — 1980
 15576 John Handy — Rainbow — 1980
 15577 Lee Konitz-Martial Solal — Duo: Live at Berlin Jazz Days '80 — 1980
 15578 John Ward — Talkin' To Each Other — 1980
 15579 Tommy Tedesco — When Do We Start — 1978
 15580 Tommy Tedesco — Autumn — 1980
 15581 Masahiko Togashi — Minamoto — 1980
 15582 Didier Lockwood — Fasten Seat Belts — 1981
 15583 Freddie Hubbard — Rollin' — 1981
 15584 Albert Mangelsdorff — Triple Entente — 1982
 15585 Stu Goldberg — Eye Of The Beholder — 1981
 15586 Wolfgang Schlüter-Christoph Spendel — Dualism — 1981
 15587 Frank Loef-Gerd Wilden — Just Fun — 1982
 15588 Didier Lockwood — The Kid — 1982
 15589 Stu Goldberg — Live — 1982
 15590 Jasper van 't Hof-Joachim Kühn — Balloons — 1982
 15591 Dieter Goal / Monty Alexander Trio — Goal — 1982
 15592 Christoph Spendel-Wolfgang Schlüter Group — September Memories — 1983
 15593 Monty Alexander — The Duke Ellington Songbook — 1983
 15594 Hank Jones-Tommy Flanagan — I'm All Smiles — 1983
 15595 Albert Mangelsdorff-Lee Konitz — Art Of The Duo — 1983

Посилання 

MPS Records